Ge'ez (ግዕዝ, gəʿəz), också kallad etiopisk skrift och eritreansk skrift, är en abugida, ett stavelsebaserat alfabet, som ursprungligen användes för att skriva språket ge'ez – numera det liturgiska språket för den Etiopisk-ortodoxa och den Eritreansk-ortodoxa kyrkan. I dag används skriften för att skriva amhariska och tigrinska i Etiopien och Eritrea, tigre i Eritrea samt en del mindre språk på Afrikas horn. I de nutida grupper där skriften används kallas den allmänt för fidäl (ፊደል), vilket betyder 'skrift eller 'alfabet'. Oromo skrevs tidigare med ge'ez men nu används i regel det latinska alfabetet.

Ge'ezliknande alfabet började växa fram på 700-talet f.Kr. Under kungadömet Aksum (cirka 50 – cirka 940) standardiserades ge'ez, som då var det officiella skriftspråket. Till en början var det en ren konsonantskrift och vokaler började att dyka upp först på 300-talet e.Kr.

Tecken för språket ge'ez

Grundtecken
Ge'ez består av 26 grundbokstäver som representerar konsonanter:

Stavelsetecken
Ge'ez är en abugida vilket innebär att varje bokstav representerar en konsonant följd av en vokal. Till skillnad från i ett rent syllabiskt skriftsystem är bokstävernas utseende delvis systematiskt i det att de liknar andra bokstäver med samma konsonant eller vokalljud. I ge'ez kan varje konsonant kombineras med någon av sju vokaler: ä, u, i, a, e, ə, o.

För varje konsonantljud i en abugida finns en grundbokstav som representerar en konsonant med en medföljande standardvokal. För ge'ez är det vokalen ä. För andra vokaler modifieras grundbokstaven på ett systematiskt sätt.

I tabellen nedan visar raderna konsonanter i traditionell följd. Kolumnerna visar de sju vokalerna, också i traditionell följd. För vissa bokstäver finns det även en åttonde variant som representerar diftongen -wa samt en nionde som representerar -yä.

För att representera en konsonant utan efterföljande vokal används den sjätte formen (vokalen ə).

Labiovelara varianter
Bokstäverna för de velara konsonanterna ḳ, ḫ, k och g kan modifieras för att representera labialiserade varianter.

Till skillnad från andra konsonanter kan dessa endast kombineras med fem av vokalerna.

Modifierade tecken för andra språk
Vissa tecken finns i modifierade former som används i andra språk än ge'ez.

Stavelsetecknen visas nedan. Labiovelarerna kan liksom de ovan endast kombineras med fem av vokalerna.

Användning i moderna språk
 Amhariska använder alla grundbokstäver, några av de labiovelara varianterna samt de som markeras nedan.
 Tigrinska använder alla grundbokstäver, de labiovelara varianterna utom ḫʷ samt de som markeras nedan. I Eritrea är några av grundbokstäverna dock på väg att sluta användas.
 Tigre använder alla grundbokstäver utom ś, ḫ och ḍ samt de som markeras nedan. Det använder inga av de labiovelara bokstäverna.
 Blin använder alla grundbokstäver utom ś, ḫ och ḍ, de labiovelara varianterna samt de som markeras nedan.

Siffror

Talsystemet i ge'ez är inspirerat av den koptiska skriften, med tecken för siffrorna 1 till 9, 10 till 90, samt 100 och 10 000 (100 gånger 100).

Unicode
Från och med Unicode 3.0 har ge'ez tilldelats kodpunkterna U+1200 – U+137F vilka innehåller bokstäver för att skriva ge'ez, amhariska och tigrinska samt skiljetecken och siffror. I version 4.1 utökades uppsättningen med kodpunkter U+1380 – U+139F och U+2D80 – U+2DDF till att inkludera bokstäver för sabatbeit, me'en och blin samt tonmarkörer.

Externa länkar
 Ge'ezspråkets historia och skrivsystem. (engelska) (Läst 2014-12-05)
 Omniglots sida om ge'ez. (engelska)
 Unicodes teckentabeller:
 Ethiopic
 Ethiopic Supplement
 Ethiopic Extended
 Ethiopic Unicode Fonts – Samling typsnitt för etiopisk skrift

Abugidor
Etiopiens historia
Eritreas historia